Montoriani – abitanti di Montorio (Spagna)
Montoriani – abitanti di Montorio Romano